Marcin Czech (ur. 1968) – polski lekarz, specjalista zarządzania, profesor, wiceminister zdrowia
 Marcin Czech (ur. 1987) – polski futsalista